Frymburk kan verwijzen naar:
 Frymburk (okres Klatovy), gemeente in okres Klatovy
 Frymburk (okres Český Krumlov), gemeente in okres Český Krumlov